Arapow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Arapow (1905–1992), russischer Komponist
 Dmitri Jurjewitsch Arapow († 2015), sowjetischer bzw. russischer Historiker und Orientalist